De Ronde van de Haut-Var 2001 werd verreden op zaterdag 24 februari. Het was de 33ste editie van deze Franse eendagswedstrijd, die ging over een afstand van 180 kilometer.

Uitslag

Externe link 
 Officiële website

2001
Eendagswielerwedstrijd in 2001